Валиди, Джамал (1887—1932) — татарский мыслитель и просветитель, учёный-энциклопедист, языковед-тюрколог, историк татарской общественной мысли, деятель культуры, основатель татарской профессиональной литературной критики и эстетической мысли.
 Валиди, Ахмет-Заки (1890—1970) — башкирский политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения (в 1917—1920 гг.), публицист; историк, востоковед-тюрколог.